de schilder Jheronimus Bosch
Jeroen Bosch (schaker), een Nederlandse schaker
 schuilnaam van de linkse activist Jeroen Hanenbergh, zie Anti-Fascistische Aktie
 Jeroen Bosch (hedendaags kunstenaar), een hedendaags kunstenaar en pionier op het gebied van webloggen